В 1948 году в страну вернулся спорт — был проведён первый чемпионат Восточной Германии, за победу в котором боролись по две команды каждой из пяти областей, входивших в ГДР. В финале турнира «Планитц» одолел «Фраймфельде Халле» со счётом 1:0. Годом позже Немецкий спортивный комитет стал организатором национального чемпионата — сначала соревнование носило имя цоненлиги, затем ДС-лиги, и, наконец, ГДР-оберлиги.

Первым чемпионом ГДР стал «Хорх» из Цвикау, в апреле 1950 года победивший в решающем матче «Дрезден-Фридрихштадт» со счетом 5:1. Больше всего чемпионатов ГДР выиграло берлинское «Динамо», становившееся первым 10 раз подряд — в период с 1978/79 по 1987/88 сезоны. Дрезденские динамовцы завоёвывали чемпионский титул восемь раз, а «Форвертс» из Берлина — шесть. Первым обладателем Кубка страны стал «Ваггонбау» (Дессау), в августе 1949 года взявший верх с минимальным счётом над «Гера-Зюд». «Магдебург» и «Динамо» (Дрезден) по семь раз завоёвывали Кубок ГДР, а лейпцигский «Лок» выигрывал этот трофей пять раз.

На международной арене сборная ГДР дебютировала далеко не сразу. Лишь на Конгрессе ФИФА в 1952 году Футбольная секция ГДР (ФСГ) стала членом мирового футбольного союза. Спустя два года в Базеле ФСГ выступила в качестве одного из основателей УЕФА.

Первый международный поединок сборная ГДР провела 21 сентября 1952 года в Польше и уступила хозяевам 0:3. 293-м и последним матчем национальной команды стала игра в Брюсселе — 12 сентября 1990 года немцы взяли верх над Бельгией со счётом 2:0. Больше всего матчей за команду ГДР провёл футболист ростокской «Ганзы» и «Магдебурга» Йоахим Штрайх — 102. Он же с 55-ю голами остался самым результативным игроком сборной. Рекордсменом по числу встреч в чемпионате ГДР с 440 поединками стал Эберхард Фогель, большую часть карьеры защищавший цвета «Карл Цейса». Лучшим бомбардиром за всю историю первенств ГДР также стал Штрайх — на его счету 229 мячей.

Футбольная ассоциация ГДР (ФАГ), сменившая ФСГ, была основана в 1958 году в Берлине. Поначалу организации пришлось непросто, ведь основное внимание в стране уделялось олимпийским медалям, но футбол сохранил свой вес. На Олимпиаде в Токио (1964) Объединённая германская команда, куда в основном были включены футболисты-любители из Восточной Германии, завоевала бронзовые медали. Даже правительство понимало, как важен этот вид спорта на национальном и международном уровне. В 1966 году при помощи правящей партии были основаны десять клубов, что дало новый толчок развитию футбола в ГДР.

Сборная ГДР лишь однажды участвовала в финальной стадии чемпионатов мира — это случилось в 1974 году, когда турнир проходил в ФРГ. В матче первого этапа в Гамбурге команда ГДР со счётом 1:0 одолела хозяев, которые в итоге стали чемпионами мира. Единственный гол тогда забил Юрген Шпарвассер.

На 1970-е годы приходятся олимпийские успехи сборной ГДР: на Олимпиаде-72 в Мюнхене восточногерманские футболисты разделили бронзовые медали с футболистами СССР; через 4 года в Монреале сборная ГДР обыграла в финале поляков, олимпийских чемпионов 1972 года, и завоевала золотые медали; на московской Олимпиаде-80 сборная вновь дошла до финала, но уступила Чехословакии, получив серебро.

Воссоединение Германии положило конец 40-летней истории Футбольной ассоциации ГДР, которая была распущена 20 ноября 1990 года на внеочередном собрании. На тот момент в стране было 4412 клубов, насчитывавших 17 тысяч команд и 390 тысяч членов. Вскоре была создана Северо-восточная футбольная ассоциация, которая немногим позже стала частью Футбольного союза Германии. Она включала в себя шесть региональных федераций — в Тюрингии, Саксонии, Саксонии-Анхальте, Бранденбурге, Мекленбурге-Форпоммерне и объединённом Берлине.